Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Apia International Sydney 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 48 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 4. bis 6. Januar stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Sydney